gromada Trześń (powiat mielecki)
 gromada Trześń (powiat tarnobrzeski)